Southern Pacific Transportation Company, een voormalige spoorwegmaatschappij in de Verenigde Staten
 Southern Pacific (band), een Amerikaanse countryrockband
 Southern Pacific (album), hun debuutalbum uit 1985
 Southern Pacific (Neil Young), een single uit 1981 van Neil Young